Лас Пињас има више значења:

 Лас Пињас (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пињас (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пињас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пињас (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пињас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пињас (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пињас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Пињас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Пињас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Пињас (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пињас (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пињас (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику